Der Begriff Securvita steht für: 

Securvita BKK, eine deutsche Betriebskrankenkasse.
Securvita Holding, eine Vertriebsgesellschaft für Krankenversicherungen und Finanzdienstleistungen.